John Moore (1788-1867) – politico statunitense della Louisiana
John M. Moore (1862-1940) – politico statunitense del Texas
John W. Moore (1877-1941) – politico statunitense del Kentucky
Paul J. Moore (1868-1938) – politico statunitense del New Jersey
John Moore – generale britannico
John Moore – vescovo anglicano inglese
John Moore – regista irlandese
John Moore – calciatore inglese
John Moore – calciatore scozzese
John Moore – hockeista su ghiaccio statunitense